Горни Божинци (, , ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Горни-Божинцах проживало 469 человек.

Население 
В населении Горни-Божинцов подавляющее большинство составляют хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 12 человек (2,56 %)
 Хорваты — 456 человек (97,23 %)
 Югославы — 1 человек (0,21 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской